Megachilinae — підродина перетинчастокрилих комах родини мегахілид (Megachilidae).

Класифікація 
 Підродина Megachilinae
 Триба Lithurgini
 Lithurgus
 Microthurge
 Trichothurgus
 Триба Osmiini
 Afroheriades
 Ashmeadiella
 Atoposmia
 Bekilia
 Chelostoma
 Haetosmia
 Heriades
 Hofferia
 Hoplitis
 Hoplosmia
 Noteriades
 Ochreriades
 Osmia
 Othinosmia
 Protosmia
 Pseudoheriades
 Stenoheriades
 Stenosmia
 Wainia
 Xeroheriades
 Триба Anthidiini
 Acedanthidium
 Afranthidium
 Afrostelis
 Anthidiellum
 Anthidioma
 Anthidium
 Anthodioctes
 Apianthidium
 Aspidosmia
 Austrostelis
 Aztecanthidium
 Bathanthidium
 Benanthis
 Cyphanthidium
 Dianthidium
 Duckeanthidium
 Eoanthidium
 Epanthidium
 Euaspis
 Gnathanthidium
 Hoplostelis
 Hypanthidioides
 Hypanthidium
 Icteranthidium
 Indanthidium
 Larinostelis
 Neanthidium
 Notanthidium
 Pachyanthidium
 Paranthidium
 Plesianthidium
 Pseudoanthidium
 Rhodanthidium
 Serapista
 Stelis
 Trachusa
 Trachusoides
 Xenostelis
 Триба Dioxyini
 Aglaoapis
 Allodioxys
 Dioxys
 Ensliniana
 Eudioxys
 Metadioxys
 Paradioxys
 Prodioxys
 Триба  Megachilini
 Coelioxys
 Megachile
 Radoszkowskiana
 Incertae Sedis
 Neochalicodoma
 Stellenigris

Мегахілиди
Підродини комах